Astéria, na mitologia grega, era filha de Ceos e Febe, e irmã de Leto. Astéria e Perses são os pais de Hécate. Zeus a desejava, e, para fugir de Zeus, ela se transformou em codorniz e se jogou no mar, dando origem à cidade então chamada de Astéria, mas mais tarde chamada de Delos. Foi em Delos que sua irmã Leto deu à luz Ártemis e Apolo.

Também tinha o nome de Astéria uma das das 50 filhas de Dánao, neto de Posídon, que por vontade própria tornou-se uma amazona.

Árvore genealógica

Baseada em Pseudo-Apolodoro:

Deusas gregas
Deidades das estrelas
Titãs (mitologia)